Georgette Risser, une ingénieure agronome française. 
Hélène Risser est une journaliste française.
Jacques Risser est un scénariste et romancier français, auteur de romans policiers.
Oliver Risser est un footballeur amateur international namibien.
Wilko Risser est un footballeur amateur international namibien.

Patronyme alsacien